West Jefferson (Alabama)
West Jefferson (Ohio)
West Jefferson (Carolina do Norte)

Desambiguações de topônimos